L'édition 2022 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 18 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Jan-Lennard Struff, du Canadien Denis Shapovalov, des Espagnols Roberto Bautista-Agut, Alejandro Davidovich Fokina et Rafael Nadal, de l'Italien Jannik Sinner, du Français Arthur Rinderknech, des Néerlandais Tallon Griekspoor et Botic van de Zandschulp et du Polonais Hubert Hurkacz. Ils sont respectivement remplacés par Sebastián Báez, Pablo Andújar, Hugo Grenier, Manuel Guinard, Kwon Soon-woo, Jordan Thompson, Gian Marco Moroni, Maxime Cressy, Roberto Carballés Baena et Lorenzo Musetti.

Pendant le tournoi 
Tommy Robredo dispute le dernier tournoi de sa carrière professionnelle. À 39 ans, le vainqueur de l'édition 2004 est éliminé dès le premier tour par le qualifié Bernabé Zapata Miralles. Il s'agit également du dernier tournoi du joueur espagnol de double David Marrero.

En raison de la pluie, les huitièmes de finale ne peuvent pas se tenir le jeudi. Les joueurs enchaînent donc deux matchs (huitièmes et quarts) dans la journée du vendredi. Le samedi étant également perturbé par la pluie, les demi-finales et les finales se jouent le dimanche.

En remportant le tournoi, Carlos Alcaraz intègre le top 10 mondial pour la première fois de sa carrière ( place). À 18 ans, il devient le plus jeune joueur à intégrer le top 10 depuis Rafael Nadal, en 2005. Les deux joueurs ont d'ailleurs franchi cette barre tous les deux un 25 avril, à 17 ans d'écart.

Lauréats 
L'Espagnol Carlos Alcaraz remporte le tournoi en battant en finale Pablo Carreño Busta. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  de la saison après Rio de Janeiro et Miami.

En double, Kevin Krawietz et Andreas Mies décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Wesley Koolhof et Neal Skupski. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Barcelone
Tennis en Espagne en 2022
Tennis en avril 2022